Auf der Liste der Staatsbesuche in der Schweiz werden alle Staatsoberhäupter aufgeführt, die in der Schweiz vom Bundespräsidenten und vom Gesamtbundesrat empfangen worden sind, also von allen Mitgliedern des Bundesrates. Im Gegensatz dazu, wenn nicht alle Mitglieder des Bundesrates beim Empfang dabei waren, werden die Besuche Höflichkeitsbesuche genannt.

Staatsoberhäupter

Film
 «Made in Switzerland», ein Film von Erich Langjahr. Kurzreportage des Besuches von Queen Elizabeth II. 1980 in der Schweiz.

Siehe auch 
 Liste der offiziellen Besuche in der Schweiz
 Liste der Höflichkeitsbesuche in der Schweiz
 Liste der Auslandsreisen der Schweizer Bundespräsidenten

Weblinks 
 Staatsbesuche auf www.eda.admin.ch

Staatsbesuche
Bilaterale Beziehungen (Schweiz)
Liste (Politiker)
!
Liste (Reisen)